renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Australie

Canada

États-Unis

France 
 62e bataillon de chars de combat
 62e bataillon de chasseurs alpins
 62e bataillon du génie
 62e bataillon de tirailleurs sénégalais